

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zieliniec – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Zieliniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo

Zobacz też 
 Zieleniec